Майкл Джордж Уо́лтц (; род. 31 января 1974, Бойнтон-Бич, Флорида, США) — американский военнослужащий, бизнесмен, телекомментатор и политик-республиканец, член Палаты представителей США от Флориды. Бывший сотрудник Белого дома и Пентагона. Ветеран войны в Афганистане.

Биография 
Родился в Бойнтон-Бич, вырос в Джэксонвилле. Имеет греческие корни.

В 1996 году окончил Виргинский военный институт.

Карьера 
На протяжении 21 года служил в Силах специального назначения Армии США, уйдя в отставку в звании подполковника.

В период президентства Джорджа У. Буша работал в Белом доме и Пентагоне, в частности являлся специальным помощником вице-президента США Дика Чейни по вопросам оборонной политики в Южной Азии и контртерроризма (2007—2009) и министров обороны США Дональда Рамсфелда и Роберта Гейтса (2004—2007).

Председатель совета директоров (ранее — CEO) компании Metis Solutions, предоставляющей услуги правительству США.

С 2015 года — старший сотрудник .

В 2016—2018 годах — сотрудник телеканала Fox News. Помимо Fox News выступал также на каналах CNN, MSNBC, BBC World News, PBS и Voice of America, комментируя вопросы национальной безопасности.

С 2019 года — член Палаты представителей США.

Личная жизнь 
Женат, имеет дочь.

Публикации

Книги 
 Warrior Diplomat: A Green Beret’s Battles from Washington to Afghanistan (2014)

Примечания

Ссылки 
 
 A conversation with 'Warrior Diplomat' Michael G. Waltz

Предприниматели США
Члены Палаты представителей от штата Флорида
Члены Республиканской партии США
Телекомментаторы
Выпускники Военного института Виргинии